ОУН се може односити на:
 Организација уједињених нација
 Организација украјинских националиста